Jesus Christ the Apple Tree („Jesus Christus, der Apfelbaum“), auch bekannt als Christ the Apple Tree („Christus der Apfelbaum“) oder unter seiner Anfangszeile The tree of life my soul hath seen („Den Baum des Lebens hat meine Seele gesehen“), ist ein Gedicht eines unbekannten Neuengländers aus dem 18. Jahrhundert. 

Es fand Aufnahme in der Sammlung Divine Hymns, or Spiritual Songs: for the use of Religious Assemblies and Private Christians, die von Joshua Smith, einem baptistischen Laienprediger aus New Hampshire zusammengestellt wurde.

Es wird heute als Weihnachtslied (Carol) gesungen. Der Text wurde von einer Reihe von Komponisten vertont, darunter Jeremiah Ingalls (1764–1838) and Elizabeth Poston (1905–1987).

Text

Siehe auch 
 Baum des Lebens (Bibel)

Videos 
 Klangbeispiele: (a) (Elizabeth Poston, Choir of King's College, Cambridge); (b) (Leitung George Guest); (c) (Jane Siberry)

Weblinks 

 hymnary.org: Text; Interpretation (von Joan Halmo)
 Noten von Vertonungen: sheetmusicplus.com a, b, scoreexchange.com c

Einzelnachweise und Fußnoten 

Weihnachtslied
Literatur (Englisch)
Christentum (18. Jahrhundert)
Neuengland
Lied (18. Jahrhundert)